

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч турнира четырёх сборных

Матч турнира четырёх сборных

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч группового турнира VI чемпионата Европы

Матч группового турнира VI чемпионата Европы

Матч группового турнира VI чемпионата Европы

Матч 1/2 финала VI чемпионата Европы

Финал VI чемпионата Европы

Товарищеский матч

Отборочный матч XIV чемпионата мира

Товарищеский матч

Отборочный матч XIV чемпионата мира

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 Матчи сборной, 1988

Футбол в СССР в 1988 году
1988